Krzywczyce – wieś w województwie lubuskim, w powiecie żagańskim, w gminie Niegosławice
 Krzywczyce – dzielnica Lwowa, w rejonie łyczakowskim
 Krzywczyce – była gmina w województwie lwowskim, w powiecie lwowskim (1934–1945)
 Krzywczyce – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie pińskim